Oracle Challenger Series – Chicago 2021  – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2021 rozgrywany w dniach 16-25 sierpnia 2021 roku w Chicago na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
Turnieje tenisowe WTA 125